Pyry est un prénom masculin finnois, ainsi qu'un toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (né en 2001), joueur finlandais de football
 (né en 1986), joueur finlandais de football
Pyry Soiri (né en 1994), joueur finlandais de football

Toponyme

Pyry, quartier de Varsovie

Voir aussi
VL Pyry, avion militaire finlandais

Homonymie de prénom
Prénom finlandais